Il singolare del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Jie Zheng che ha battuto in finale Anastasija Myskina 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Anastasija Myskina (finale)
 Li Na (quarti di finale)
 Jie Zheng (campionessa)
 Sofia Arvidsson (semifinali)

 Catalina Castaño (secondo turno)
 Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Iveta Benešová (primo turno)
 Klára Zakopalová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2006